Dividida em várias etapas, a edição 2009 da Copa do Brasil de Rugby contou com a participação de várias equipes do Brasil todo:

Equipes 
ordem alfabética
  Barbarians Universitários
  BH Rugby
  Federal Rugby Club
  Indaiatuba Rugby Clube
  San Diego Rugby Club

Estatísticas da Edição 2009

Tabela de jogos 

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2009 no Brasil‎